Homicide ist der Name oder die Bezeichnung für

 den Originaltitel des US-amerikanischen Kriminalfilms Ein Fall für Detektiv Landers (1949)
 Homicide, eine US-amerikanische Krimiserie (1993–1999)
 Homicide Hunter, eine US-amerikanische Krimiserie (2011–2018)
 Homicide (Wrestler), einen US-amerikanischen Wrestler
 Homicide – Mordkommission, US-amerikanischer Film von David Mamet aus dem Jahr 1991
 Homicide: Ein Jahr auf mörderischen Straßen, ein Sachbuch des US-amerikanischen Autors und Fernsehproduzenten David Simon
 Homicide (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Logic
 Homicide, ein Lied des Bielefelder Rappers Casper aus seiner EP Grundstein
 Homicide, ein Lied von 999 von ihrem Album Separates
 Homicide, ein Lied von Wiz Khalifa vom Mixtape Cabin Fever

Siehe auch:
 Homizid